Обен Виридо (; 1764–1804) — французский военный деятель, полковник (1795 год), участник революционных войн.

Биография 
Начал военную службу 15 мая 1785 года гренадером в Полку королевских кораблей. 13 мая 1788 года получил отпуск. После Революции возглавил национальную гвардию Тивье. 13 сентября 1792 года был выбран сослуживцами капитаном 3-го батальона волонтёров Дордоня.  26 октября 1792 года возглавил данный батальон. С 1793 по 1795 годы сражался в рядах Армии Восточных Пиренеев.

21 апреля 1795 года произведён в полковники и возглавил 3-ю полубригаду Дордони, и в 1796 году был переведён в Западную армию. 4 января 1797 года Директория доверила ему командование новой 30-й полубригадой лёгкой пехоты, с которой он продолжал войну на Западе до 1798 года.

В 1799 году присоединился к Итальянской армии, а в следующем году вновь был в Западной армии. В 1802 году его направили на остров Бель-Иль со своей полубригадой, а в конце следующего года его перевели к границам Пиренеев, где его полубригада была распущена 24 сентября 1803 года и включена в состав 25-го полка лёгкой пехоты.

4 октября 1803 года Первый консул доверил Виридо 108-й полк линейной пехоты, входивший в состав дивизии Фриана и дислоцировавшийся в лагере Брюгге Армии Берегов Океана. В следующем году полковник тяжело заболел и умер 5 октября 1804 года в госпитале Брюгге.

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

Источники 
 A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion-d'honneur, biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, Tome 4, Bureau de l’administration, 1844, 640 p.
 Léon Hennet, Etat militaire de France pour l’année 1793, Siège de la société, Paris, 1903, p. 324.
 Société historique et archéologique du Périgord, Le Périgord révolutionnaire: le grand livre sur la Révolution en Périgord, La Société, 1989, p. 56-59.
Полковники Наполеона